Westbad bezeichnet:
 Westbad (Leipzig), ehemaliges Schwimmbad in Leipzig
 Westbad (München), Schwimmbad in München
 Westbad (Regensburg), Schwimmbad in Regensburg